Stay on These Roads (album), derde studioalbum van a-ha uit 1988
 Stay on These Roads (nummer), nummer van dit album